

Codici 
 tuz – codice ISO 639-3 della lingua turka

Altro 
 Tuz – mascotte ufficiale della versione 2.6.29 del kernel Linux, un diavolo della Tasmania utilizzato al posto del solito pinguino Tux